La casa-fàbrica Colomer-Però és un conjunt d'edificis situat entre el carrer de la Reina Amàlia i la Ronda de Sant Pau, al Raval de Barcelona.

El 1845, el fabricant Joan Calafell i Serra (vegeu casa-fàbrica Calafell) va establir en emfiteusi un terreny al serraller Pere Colomer i Sampere, amb l'obligació de construir-hi un edifici de visible utilitat i producció. Aquell mateix any, el mestre d'obres Francesc Ubach hi va projectar dos edificis d'habitatges «siamesos» de planta baixa i quatre pisos al carrer de la Reina Amàlia: el del núm. 17 (actual 10), propietat de Pere Colomer, i el del núm. 18 (actual 8), del calderer Jaume Peró (vegeu can Seixanta).

El 1854, Colomer va demanar permís per a instal·lar una màquina de vapor de 3 CV en una «quadra» del fons de la parcel·la, segons el projecte del mestre d'obres Felip Ubach. El 1863, el seu establiment era descrit així: «Amalia, 10, Fundicion de hierro y construccion de máquinas. Fundicion de piezas de hierro. Construccion de máquinas de vapor, molinos harineros, prensas de todas clases, y en especial máquinas para hilar, y cuanto se refiere á la fabricacion. D. Pedro Colomer.» La casa-fàbrica incloïa un taller de foneria de planta baixa al núm. 46 (antic 44) de la Ronda de Sant Pau, que el 1890 fou embargat a Pere Colomer i Mateu, fill de l'anterior, per a respondre d'un deute de 20.000 pessetes.

Cap a finals del , la propietat va passar a mans dels germans Ramon i Lluís Viñas i Guix, que hi tenien un magatzem de «borras, cabos y desperdicios de algodón» sota la raó social Viñas Hermanos, i una fàbrica a Manresa a nom del segon. Posteriorment, Ramon hi tenia el despatx de la seva fàbrica de filats i torçats de cotó de Cabrera d'Anoia, i també un negoci d'«algodones y trapos para limpieza de maquinaria», succeït a la dècada del 1930 per l'establiment de residus de cotó de la societat anònima Viñas-Goig.

El 1939 es va presentar el projecte dels «Banys Populars de Barcelona», que foren inaugurats el 1940. Posteriorment s'hi establí el Gimmàs Sant Pau, que ocupa una superfície més reduïda a causa de la segregació de la finca de Reina Amàlia, 10.

El 2017, la casa-fàbrica fou inclosa en l'aprovació inicial de la «Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic al Districte de Ciutat Vella, per a incorporar el Patrimoni Industrial del Raval (Fàbriques i Cases Fàbrica)». Tanmateix, l'informe redactat per l'equip Caballé-Gonzàlez (Veclus SL) li negava qualsevol valor patrimonial, per la qual cosa manté el grau de protecció D (bé d'interès documental) atorgat a tots els edificis no catalogats del districte.

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 
 
 

Colomer
Carrer de la Reina Amàlia